Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci
 Hrvatsko narodno kazalište u Splitu
 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
 Hrvatsko narodno kazalište u Zadru
 Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
 Hrvatsko narodno kazalište u Subotici
 Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu
 Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru
 Hrvatsko kazalište Pečuh